Филан:

 Филан — Историческое государство в Дагестане.

Ирландская фамилия Phelan 
 :en:Phelan (surname)
  (род. 1979) — ирландский спортсмен
 Филан, Брайан (актёр) (, р. 1934) — ирландский актёр и сценарист

Примечания